Tickner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tickner (* 1953), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Clive Tickner (* 1943), britischer Filmproduzent und Kameramann
 Eddie Tickner (1927–2006), US-amerikanischer Musikproduzent, Verleger und Manager
 J. Ann Tickner (* 1937), amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Lisa Tickner (* 1944), britische Kunsthistorikerin